Kiser ist der Familienname folgender Personen:
 André Kiser (* 1958), Schweizer Bobfahrer
 Terry Kiser (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler. 

Siehe auch:
 Kieser
 Kyser
 Kizer
 Kisser